

Persone 
 Angiolino Dolfi – direttore del quotidiano satirico Il Lampione
 Fabio Dolfi – astronomo amatoriale italiano
 Fioretta Dolfi – attrice italiana
 Giotto Dainelli Dolfi – geografo e geologo italiano 
 Giuseppe Dolfi – patriota e massone italiano

Altro 
 Villa Dolfi-Ratta –  villa storica di San Lazzaro di Savena.
 Palazzo Zati-dolfi – Via de' Pandolfini 17, Firenze Santa Croce.